1e Cavaleriekorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 1e Cavaleriekorps (België) - Belgische legereenheid
 Cavaleriekorps (Brits Indië) - militaire eenheid actief in de Eerste Wereldoorlog